Schleibach ist ein geographischer Name:

 Schleibach, Zufluss der Ostsee über den Hafen bei Olpenitz, Stadt Kappeln, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Schleibach (Thierbach), linker Zufluss des Thierbachs (zum Main) vor Bolzhausen, Gemeinde Sonderhofen, Landkreis Würzburg, Bayern

 Schleibach (Alsdorf), Weiler der Stadt Alsdorf, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Schlebach
 Schlei